Kruskal puede hacer referencia a:

 Joseph Kruskal, matemático estadounidense.
 Martin Kruskal, matemático estadounidense hermano del anterior.
 William Kruskal, matemático y estadístico estadounidense, hermano de los anteriores.
 Algoritmo de Kruskal, formulado por Joseph Kruskal.
 Prueba de Kruskal-Wallis, por el matemático William Kruskal.